

Communes françaises 
 Fouchécourt, commune française de la Haute-Saône
 Fouchécourt, commune française des Vosges

Personnes 
 Jean-Paul Fouchécourt, artiste lyrique français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France